Dibriwne (ukrainisch ; russische Entsprechung Dibrownoje/Дибровное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Dibriwne (Isjum)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Horodnja, siehe Dibriwne (Horodnja)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Dibriwne (Lochwyzja)